Nógrád kan betegne:

 Nógrád – en ungarsk landsby, opvokset omkring borgen af samme navn
 Nógrád (provins) – en ungarsk provins
 Nógrád (tidligere provins) – en tidligere ungarsk provins